Список самых больших картин — список картин по площади полотна.

Единого стандарта размеров художественных полотен нет. Принято считать, что картины до 0,5 кв. м относятся к средним, до 1 кв. м — к большим.

Восприятие размера картин зависело от времени создания. Для эпохи Возрождения "Рождение Венеры" кисти Сандро Боттичелли была первой картиной такого размера. Полотно "Брак в Кане Галилейской", написанное Паоло Веронезе для украшения трапезной одного аббатства поистине монументально. Оно остаётся одним из самых больших произведений, написанных на холсте. К концу XVI века подобные полотна приобрели распространение. Вершиной монументальной живописи того периода стала картина "Рай", приписываемая кисти Тинторетто. По сей день она считается самой большой картиной, написанной на холсте. Габариты "Рая" —  9,1 м на 22,6 м, а площадь холста 205,66 кв. м.

Своей грандиозностью для XVII века поражал "Ночной дозор" кисти Рембрандта, хотя уже в XIX веке выставлялись картины вдвое большие по размеру.

"Явление Христа народу" Александра Иванова является самым известным из больших полотен России и самым большим полотном в "старой" Третьяковке. Для его размещения к Третьяковской галерее был пристроен отдельный зал. "Воззвание Минина" кисти Константина Маковского, написанная сорок лет спустя после шедевра Иванова, превосходит последнее примерно на 1 кв. м. На 2023 год картина Маковского считается самым большим станковым полотном в России.

Самая большая картина Ивана Айвазовского вовсе не "Девятый вал", а "Среди волн", которую он написал, когда ему было за 80 лет. При этом "Среди волн" меньше, чем "Богатыри" Васнецова. Это показывает, как восприятие картин и авторского стиля может изменять представления об их размере. Айвазовский известен как монументальный маринист, тогда как Васнецов прославился своими реалистическими полотнами и картинами по сюжетам русских сказок.

Особняком стоят декорации, созданные художниками, для театров. Такими полотнами известен Марк Шагал.

В новейшее время художники, не ограниченные ресурсами и возможностями, часто экспериментируют с размером. Одной из последних таких работ стало полотно Саши Джафри "Путешествие человечества". Размер полотна превысил 1500 кв. м, что делает картину самым большим произведением искусства на холсте. В 2007 году хорватский художник Джуро Широглавич создал произведение "Волна", длинной в 6,5 км.

Список 

}}

Список дополняется.

Примечания 

Списки картин
Живопись
Картины